Ме́зенцев — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Мезенцева.

Происхождение фамилии двоякое: от названия реки Мезень, у берегов которой мог жить первый носитель фамилии; либо от видоизменённого мизинец, такое прозвание мог получить младший сын в большой семье.

Мезенцев

А 
 
 Мезенцев, Афанасий (XVI—XVII века) — автор «Книги Большому чертежу».

Б 
 Мезенцев, Борис Сергеевич (1911—1970) — советский архитектор.

В 
 Мезенцев, Вадим Васильевич — советский боксёр, российский тренер по боксу, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РФ.
 Мезенцев, Виталий Васильевич (1930—2010) — российский лыжник, неоднократный чемпион СССР.

Г 
 Мезенцев, Георгий Афанасьевич (1903—1976) — капитан дальнего плавания, участник войны в Испании.
 Мезенцев, Григорий Дмитриевич (1930—2011) — профессор Тюменской медицинской академии, заслуженный врач России.
 Мезенцев, Григорий Фёдорович (1904—1930) — пограничник, погибший при защите государственной границы СССР.

Д 
 Мезенцев, Денис Васильевич (1926—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Мезенцев, Дмитрий Фёдорович (род. 1959) — российский государственный деятель, губернатор Иркутской области (2009—2012).

Е 
 Мезенцев, Евгений Михайлович (1938—2010) — советский российский кинооператор и режиссёр.

Л 
 Мезенцев, Леонид Гаврилович (1910—1976) — советский государственный и партийный деятель.

Н 
 Мезенцев, Назар Федотович (1927—2012) — советский и российский промышленный деятель.
 Мезенцев, Николай Дмитриевич (1863—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Р 
 Мезенцев, Руслан Владимирович (род. 1981) — украинский гимнаст, заслуженный мастер спорта Украины.

С

Ф 
 Мезенцев, Фёдор Владимирович (род. 1989) — казахстанский конькобежец.
 Мезенцев, Фёдор Сергеевич  (1897 — 1939) — советский военный деятель, дивизионный комиссар (1937)

Ю 
 Мезенцев, Юрий Борисович (1929—1965) — советский конструктор ракетной техники.

Мезенцева 
 
 Мезенцева, Мария Сергеевна (род. 1989) — украинский политик, волонтёр, частный предприниматель.

Топоним 
 Мезенцев — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Мезенцев — большой древний ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Мезенцов
 Мезенцовы
 Мезиново

Примечания